Антонио Альдини — (; 1756—1826) — итальянский министр во время Наполеоновского всемогущества, граф.

Антонио Альдини родился 27 декабря 1756 года в городе Болонье, где славился в качестве адвоката и профессора права.

Когда в 1797 по Толентинскому мирному трактату папа римский вынужден был уступить Цизальпинской республике и Болонью, то Альдини был отправлен своими согражданами посланником в столицу Франции город Париж.

По возвращении оттуда он был назначен председателем совета старейшин и через некоторое время членом правительственной комиссии Цизальпинской республики.

В 1801 году Наполеон Бонапарт назначил его в консульту, созванную в Лионе, и затем сделал председателем государственного совета Итальянской республики. Вскоре Антонио Альдини сложил с себя это звание, но когда после провозглашения Империи Итальянская республика превратилась в королевство, то был назначен Наполеоном I в министры нового королевства и в 1805 году возведен в графское достоинство.

После восстановления Бурбонов он удалился в Милан, где сумел приобрести доверие австрийского правительства.

Антонио Альдини скончался в Павии 5 октября 1826 года.

Литература 

 Цанолини, «Antonio A. e sui tempi» (2 т., Флор., 1865—67).

Источники 
 

Министры Италии
Политики Италии
Преподаватели Болонского университета
Графы Итальянского королевства (1805—1814)